NNO steht für:
 Nordnordost, siehe Himmelsrichtung
 Bahnhof Nürnberg Ost (DS100-Code)

nno steht für:
 Nynorsk (ISO-639-3-Code)

Abkürzung